Mottram in Longdendale, Gran Manchester, Anglaterra
 Mottram St Andrew, Cheshire, Anglaterra